Gary Glick – giocatore di football americano statunitense
 Gideon Glick – attore teatrale e attore cinematografico statunitense
 Normie Glick – cestista statunitense